Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 476 dans le monde.

 Route fédérale 476 en Allemagne
 RS-476 au Brésil
 Interstate 476 aux États-Unis
 Route régionale 476 en Finlande
 Route nationale 476 en France